Zkrocení zlé ženy může označovat:

 Zkrocení zlé ženy – divadelní hra Williama Shakespeara

Odvozená díla
filmy
Zkrocení zlé ženy (film, 1929) – americký film
Zkrocení zlé ženy (film, 1967) – italsko-americký film
Zkrocení zlé ženy (film, 2005) – anglický film

Související články 
 Deset důvodů, proč tě nenávidím – další filmová adaptace